Крысин — русская фамилия. Происходит от древнерусского прозвища Крыса.

Известные носители 
 Крысин, Алексей Сергеевич (род. 1976) — российский легкоатлет, прыгун в высоту.
 
 Крысин, Геннадий Владимирович (род. 1957) — советский гимнаст, призёр Олимпийских игр.
 Крысин, Леонид Петрович (род. 1935) — советский и российский лингвист.
 Крысин, Павел Афиногенович (1923—2014) — советский писатель, журналист.

См. также 
 Крысино